Claudia Rusch, une écrivaine allemande
 Kristine Kathryn Rusch, une auteure de roman américaine
 Véronique Rusch, une athlète française